Qadeš (auch Qadesch) sind alternative Schreibweisen für:
 Kadesch, historische Ortschaft südwestlich der heutigen Stadt Homs in Syrien
 Kadesch-Barnea, antiker Ort im südlichen Israel
 Qadesch, altägyptische (syrische) Gottheit

Siehe auch:
 Schlacht bei Qadeš